Termenul „Mihalț” se poate referi la:

Mihalț, Alba, localitate în județul Alba, Ardeal, România
Varietate de pește, grindel (Lota vulgaris, Gadus lota)
Lota lota, mihalț, sulastru, mântuș, pește din familia Gadidae
Mihalț de mare (Molva molva) pește marin din familia Gadidae.

Legături externe
Lexicon european bilingual
Dicționare ale limbii române